Atlassov peut désigner :
 Vladimir Atlassov (1661-1711), explorateur russe ;
 l'île Atlassov, une île volcanique russe de l'archipel des Kouriles, nommée en mémoire de Vladimir Atlassov ;
 le volcan Atlassov, volcan situé sur la péninsule du Kamtchatka ;